

Persone 

 Arthur Rankin – attore statunitense
 Arthur Rankin Jr. – regista statunitense
 Christopher William Rankin – attore neozelandese
 David Rankin – astrofilo statunitense
 Kenny Rankin – cantante e compositore statunitense
 Kenny Michael Rankin – cestista statunitense naturalizzato turco
 Kevin Rankin – attore statunitense
 Jeannette Rankin – politica statunitense
 Nell Rankin – soprano statunitense
 Richard Rankin – attore scozzese
 Russ Rankin – cantante statunitense

Geografia 
 Canada
 Rankin Inlet – città del Nunavut
 Stati Uniti d'America
 Rankin – villaggio della Contea di Vermilion, Illinois
 Rankin – borough della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Rankin – città della Contea di Upton, Texas

Istruzione 
 John Rankin Junior School – scuola nel West Berkshire, Inghilterra
 Rankin Independent School District – scuola nel Texas, Stati Uniti